Sezóna 2000/01 Poháru UEFA byla 43. ročníkem tohoto poháru. Vítězem se stal tým Liverpool FC.

Předkolo 

|}

První kolo 

|}

Druhé kolo 

|}

1 Zápas skončil 5:3 pro domácí, ale poté bylo zjištěno, že za Crvenou zvezdu nastoupili dva hráči, kteří nesměli hrát, a tak byl zápas zkontumován 3:0.

Třetí kolo 

|}

Čtvrté kolo 

|}

Čtvrtfinále 

|}

Semifinále 

|}

Finále

Externí odkazy 
 
 Official Site
 Results at RSSSF.com

Pohár UEFA
Fotbal v roce 2000
Fotbal v roce 2001